Голландська футбольна Ередивізі 2006—2007  — 51-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном втретє поспіль став ПСВ.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф за потрапляння до Ліги Чемпіонів

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/13 травня 2007

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/27 травня 2007

|}

Плей-оф за потрапляння до Кубка УЄФА

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/12 травня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/13 травня 2007

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/20 травня 2007

|}

Плей-оф за потрапляння до Кубка Інтертото

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/12 травня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/13 травня 2007

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/20 травня 2007

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/27 травня 2007

|}

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2007-08

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/5 травня 2007

|}

Другий раунд
Якщо за підсумками перших двох матчів команди обмінялись перемогами або зіграли двічі внічию, то проводився третій матч.

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/12 травня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/13 травня 2007

|}
Третій матч (перегравання)

| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|17 травня 2007

|}

Третій раунд
Якщо за підсумками перших двох матчів команди обмінялись перемогами або зіграли двічі внічию, то проводився третій матч.

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/24 травня 2007

|}
Третій матч (перегравання)

| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|27 травня 2007

|}

Бомбардири

Посилання 
 Ередивізі на soccerway 
 Ередивізі на rsssf  

2006 у футболі
2007 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2007 у нідерландському спорті
2006 у нідерландському спорті